Картахена се може односити на:
Картахена, град у Шпанији
Картахена (Чиле), град у Чилеу
Картахена де Индијас или Картахена, град у Колумбији

Насеља у Мексику:
Картахена (Рајонес), насеље у општини Рајонес
Картахена (Тотатиче), насеље у општини Тотатиче
Картахена (Карденас), насеље у општини Карденас
Картахена (Нуево Идеал), насеље у општини Нуево Идеал
Картахена, Ла Норија (Пинос), насеље у општини Пинос
Картахена, Лос Лаурелес (Пихихијапан), насеље у општини Пихихијапан
Картахена де Мичапан (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у општини Сан Хуан Еванхелиста
или:
Планта Картахена (Сан Фелипе), насеље у општини Сан Фелипе
Фраксионамијенто Картахена (Агваскалијентес), насеље у општини Агваскалијентес